Megadrive Portable
Марковский процесс принятия решений ()
MDP — армянская метал-группa ()
MDP Worldwide — (Mark Damon Production) американская кинокомпания, основанная в 1993 году.
Мурамилдипептид (от )